1997 год стал сороковым годом космической эры. В этом году основное количество запусков было произведено странами-членами «профсоюза космических извозчиков» (США, Россия, Китай, Япония, Индия) и международным консорциумом «Арианспейс». Бразилия безуспешно пыталась запустить свою ракету-носитель «VLC» и не смогла войти в число стран, имеющих свои средства выведения. Кроме Бразилии, в этом году США и Россия произвели два аварийных запуска, при которых полезная нагрузка была полностью потеряна. В целом на фоне 1996 года аварийность снизилась. Из 157 космических аппаратов 93 были спутниками связи — это связано с активным развёртыванием орбитальной группировки «Iridium». Именно в 1997 году был запущен печально знаменитый Iridium-SV033, ставший участником первого космического ДТП. Чаще всего запускались ракеты-носители семейства «Р-7» («Молния» и «Союз») — 13 запусков, а самым активным космодромом был Байконур, запустивший 18 ракет-носителей.

Список запусков 
В списке представлены запуски, ставившие своей целью выведение полезной нагрузки на околоземную орбиту или траекторию отлёта в межпланетное пространство. В списке не представлены суборбитальные запуски, а также запуски баллистических и геофизических (метеорологических) ракет (многие из которых пересекают линию Кармана, условную границу разделяющую земную атмосферу и космическое пространство, но не ставят целью выход на орбиту). В списке не представлены аварийные попытки запустить ракету-носитель, при которых она не оторвалась от стартового стола. К примеру, в таблице не представлена попытка ВКС РФ произвести запуск ракеты-носителя «Молния-М» 10 января 1997: при выходе на предварительный режим двигатели первой и второй ступеней были отключены и старт не состоялся.

Проблемные старты

Статистика запусков

По стране изготовителя РН 

Источники (1) (2)

По стране оператора запуска

По определенным операторам запуска

По космодрому

По РН

По модификации РН

Статистика запусков

Сводная статистика по странам мира 
Данная таблица хорошо иллюстрирует разделение космических держав и организаций на первый и второй эшелон, сложившееся к 1997 году: входящие в первый эшелон имеют свои собственные средства выведения космических аппаратов на орбиту. Остальные игроки космического рынка заказывали пусковые услуги у членов «профсоюза космических извозчиков». К сожалению Бразилия не смогла расширить «высшую космическую лигу» — её ракета-носитель «VLS» взорвалась на активном участке, уничтожив бразильский же спутник дистанционного-зондирования Земли «SCD-2A».

Распределение КА по предприятиям и странам 

Многие страны и организации, будучи операторами космических систем, заказывают их производство у профильных производителей, которые в 1997 году находились в одиннадцати странах. Самым крупным производителем космических аппаратов оказалось совместное предприятие «Lockheed Martin» и «Motorola», которое обеспечивало выпуск КА «Iridium». На втором месте оказался «Lockheed Martin», выпустивший 13 спутников за пределами программы «Iridium». Если говорить о странах, производителях КА, то однозначным лидером в 1997 году стали США — 108 спутников, на втором месте Россия (27 спутников).

КА по целевому назначению 
1997 год стал годом начала развёртывания орбитальной группировки «Iridiun», что вывело спутники связи в группу безусловных лидеров: из 157 КА — 93 были связными. На втором и третьем месте со значительным отрывом были спутники отработки технологий и аппараты связанные с пилотируемой космонавтикой: 15 и 14, соответственно.

В 1997 году продолжилась тенденция на увеличение коммерческой составляющей в запускаемой полезной нагрузке. Растущая коммерциализация космоса хорошо видна на пятилетнем отрезке от 1993 по 1997 год. Средний прирост составлял примерно 41 % в год. 1997 год был самым коммерчески успешным: +66 % по отношению к 1996 году.

Лидерами коммерческих запусков были ЕС и США, сделавших 42 и 36 коммерческих запусков за пятилетие.

По космодрому 
Самым активным космодромом 1997 года был «Байконур», произведший 18 стартов. Но если исходить только из географического положения самым активным был мыс Канаверал — 24 запуска. Это объясняется расположением на этом географическом объекте сразу двух космодромов: «База ВВС США на мысе Канаверал» и «Космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди» (16 и 8 пусков соответственно). Наименее успешным оказался бразильский космодром «Алкантара», который произвёл только один запуск, да и тот оказался аварийным. По сравнению с 1996 годом количество активных космодромов увеличилось от 11 до 15. Это увеличение произошло за счёт открытия космодрома «Свободный», активизации космодрома «Алкантара», и расширения географии запусков ракеты-носителя «Пегас-XL», которая стартует с борта самолёта-носителя «Stargazer».

По РН 

Как и в 1996 году, лидером по количеству запущенных ракет-носителей было семейство семейства «Р-7» («Молния» и «Союз») — 13 запусков. Европейская «Ариан-4» и американская «Дельта-2» стартовали по 11 раз, но у «Дельты» был один аварийный запуск. Самыми неуспешными были украинская ракета-носитель «Зенит-2» и бразильская «VLS-1»: обе совершили по одному запуску и каждый был аварийный.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

 
 
 
 

Списки космических запусков
1997 год в космонавтике